Op Roland Garros 1976 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 31 mei tot en met 13 juni 1976.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudsters Chris Evert en Martina Navrátilová hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Een plaatsingslijst werd niet gepubliceerd. Op de eerste positie in het toernooischema was het duo Fiorella Bonicelli en Gail Lovera geplaatst. Zij wonnen het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het koppel Kathleen Harter en Helga Masthoff in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Uruguayaanse Bonicelli had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Française Lovera zeventien.

Het Belgische team Michèle Gurdal en Monique Van Haver bereikte de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Ook de Nederlandse Elly Vessies-Appel wist tot de kwartfinale door te dringen, samen met de Roemeense Virginia Ruzici – zij moesten het afleggen tegen de Tsjecho-Slowaakse tandem Regina Maršíková en Renáta Tomanová.

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 2)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1976